Londoner Konferenz steht für:

 Londoner Konferenz (1830), eine Tagung europäischer Großmächte über die Unabhängigkeit Belgiens
 Londoner Konferenz (1832), zwischen Großbritannien, Frankreich und Russland über die Unabhängigkeit Griechenlands
 Londoner Konferenz (1838) zum endgültigen Vertrag zwischen den Niederlanden und Belgien
 Londoner Konferenz (1840) zwischen Großbritannien, Österreich und Preußen über die Abtrennung von Teilen des Osmanischen Reichs
 Londoner Konferenzen (1847), zwei Konferenzen zur Konstituierung das Bund der Kommunisten unter dem Einfluss von Marx und Engels
 Londoner Konferenz (1848) zur Schleswig-Holsteinischen Frage
 Londoner Konferenz (1864) zur Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation, später I. Internationale
 Konferenz von London (1864) zur Beendigung des Deutsch-Dänischen Krieges
 Londoner Konferenz (1866) zur Bildung der kanadischen Konföderation
 Londoner Konferenz (1867), von vier europäischen Großmächten über das Großherzogtum Luxemburg
 Londoner Konferenz (1871), die zweite Konferenz der Internationalen Arbeiterassoziation
 Londoner Konferenz (1900), die erste panafrikanische Tagung
 Londoner Konferenz (1908–1909), ein Versuch, das Seekriegsrecht zu reformieren
 Londoner Konferenz (1912) zu Seefunk-Vereinbarungen
 Londoner Botschafterkonferenz (1912–1913) zur Unabhängigkeit Albaniens und der Situation auf dem Balkan
 Londoner Konferenz (1921) über Reparationszahlungen des Deutschen Reiches
 Londoner Konferenz (1924) zur neuerlichen Fixierung der deutschen Reparationszahlungen
 Londoner Konferenz (1926), eine Tagung der Staaten des Britischen Empires
 Londoner Konferenz (1930) eine Round-Table-Konferenz über Indien
 Flottenkonferenz (1930 und 1936), eine internationale Konferenz von Seemächten
 Londoner Konferenz (1931), Sieben-Mächte-Konferenz, Gläubigerstaaten gegenüber Deutschland
 Londoner Konferenz (1933), eine internationale Wirtschaftskonferenz
 Londoner Konferenz (1938), die XVI. Internationale Rotkreuz-Konferenz, auf der die Einrichtung eines jährlichen Weltrotkreuztages am 8. Mai beschlossen wurde
 St.-James-Konferenz, eine vom 7. Februar bis 17. März 1939 in St.-James abgehaltene Konferenz mit Teilnahme der Jewish Agency, palästinensischer Araber und arabischer Staaten
 Zonenprotokoll-Konferenzen (1944) über die Zuweisung der Besatzungszonen in Deutschland

 Londoner Außenministerkonferenz (1947), Außenministerkonferenz der Siegermächte
 Londoner Sechsmächtekonferenz (1948) zur künftigen staatlichen Ordnung in den westalliierten Besatzungszonen
 Londoner Konferenz (1948), eine Außenministerkonferenz der drei Westalliierten
 Londoner Konferenz (1949) der vier Siegermächte zum Österreichischen Staatsvertrag
 Londoner Konferenz (1950) der Westalliierten zur Billigung des Schuman-Plans
 Londoner Konferenz (1951) der Juweliere mit der internationalen Einigung über den Platin-Feingehalt
 Londoner Neun-Mächte-Konferenz von 1954 über die Westintegration der Bundesrepublik Deutschland, siehe Londoner Akte
 Londoner Dreiparteien-Konferenz (1955) über den Zypernkonflikt
 Londoner Konferenz (1956) über den Suezkanal
 Londoner Konferenz (1959) über die Zukunft Zyperns
 Londoner Konferenz (1964) zu den Problemen auf Zypern
 Konferenz zum Lancaster-House-Abkommen (1979) mit den Bürgerkriegsparteien in Simbabwe
 Londoner Konferenz (1990) über den Schutz der Ozonschicht
 Londoner Konferenz (1992) über den Jugoslawienkrieg
 Londoner Konferenz (1995), Peace Implementation Conference zur militärischen Umsetzung des Abkommens von Dayton durch die Peace Implementation Forces (IFOR) in Bosnien-Herzegowina
 Londoner Konferenz (1997) über Goldgeschäfte mit dem Dritten Reich
 Londoner Konferenz (2003) zu den kriegerischen Konflikten in Kolumbien

Siehe auch:
 Londoner Abkommen
 Londoner Protokoll
 Londoner Vertrag